World Matchplay 2018 (darts)
 World Matchplay 2018 (golf)